Het seizoen 2017/18 van de Franse Ligue 1 was de 80ste editie van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie sinds de oprichting in 1933. Het seizoen begon op 4 augustus 2017 en eindigde op 19 mei 2018. Titelverdediger was AS Monaco. Deze titel werd niet verdedigd daar Paris Saint-Germain de titel pakte. In het vorige seizoen degradeerden FC Lorient, SC Bastia en AS Nancy naar de Ligue 2. Zij werden in dit seizoen vervangen door Troyes AC, Amiens SC en RC Strasbourg.

Uitslagen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Play-offs

Promotie/degradatie 

Toulouse FC handhaaft zich met een totaalscore van 4-0 in de Ligue 1.

Zie ook
Coupe de France 2017/18
Coupe de la Ligue 2017/18
Frans voetbalelftal in 2017
Frans voetbalelftal in 2018

Competitievoetbal 2017/18
Frans voetbalseizoen